Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel Aegon Classic) van 2011 vond plaats van 6 tot en met 12 juni 2011 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 30e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – De ongeplaatste Duitse Sabine Lisicki won het toernooi. Het was in 2011 haar eerste enkelspeltitel. Zij versloeg in de finale het Slowaakse vierde reekshoofd Daniela Hantuchová in twee sets. Het was de tweede WTA-toernooizege in de loopbaan van Lisicki. Titelhoudster Li Na nam niet aan het toernooi deel om haar titel te verdedigen.

Dubbelspel – Het als tweede geplaatste duo Volha Havartsova / Alla Koedrjavtseva won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Italiaanse duo Sara Errani en Roberta Vinci. Na een verloren eerste set hadden zij in de tweede set een tiebreak nodig, waarna de beslissende match-tiebreak nog opliep tot [10-8]. De titelhoudsters Cara Black en Lisa Raymond hadden niet als koppel voor het toernooi ingeschreven. Lisa Raymond en Liezel Huber bereikten de halve finale.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Birmingham 2011
Birmingham